NNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Ana Island (Isole Salomone)